«Аламе́да» () — станция Лиссабонского метрополитена. Является пересадочной станциeй между Зелёной линией (Линией Каравеллы) и Красной линией (Линией Востока). На Зелёной линии находится между станциями «Ареэйру» и «Арроюш». На Красной линии находится между станциями «Салданья» и «Олаяш». Платформы Зелёной линии были открыты 28 июня 1972 года, а Красной линии — 19 мая 1998 года. Название станции в переводе с португальского означает «проспект», что связано с расположением на проспекте Афонсу Энрикиша, первого короля Португалии. Также возле станции расположен Высший Технический институт ().

Описание 
Станция была открыта в составе пускового участка от станции «Арроюш» до станции «Алвалади». Оригинальный архитектурный проект разработал Диниш Гомиш, а декоратором стала Мария Кейл. В 1998 году была произведена полная реконструкция станции в связи со строительством перехода на Красную линию. Архитектором реконструкции стал Мануэл Таинья, декоратором — Луиш Норонья да Кошта.

Станция Красной линии была открыта в составе пускового участка «Аламеда» — «Ориенти» с целью расширения метрополитена в район проведения Всемирной выставки 1998 года. Архитектор станции Красной линии — Мануэл Таинья, декораторы — Кошта Пиньейру и Юхана Бломстедт, скульптор — Алберту Карнейру.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Лиссабонского метрополитена

Примечания 

Станции Лиссабонского метрополитена
Красная линия Лиссабонского метрополитена